Paměť je medium (prostředí), které umožňuje uchovávat informaci. 

 paměť (psychologie) – primární význam
druhová paměť
imunologická paměť
genetická paměť
tvarová paměť – paměť materiálů ve fyzice
počítačová paměť
operační paměť, elektronická paměť, magnetopásková paměť, …
kolektivní paměť

Externí odkazy